Азмайпарашвілі Зураб Олексійович ( 1960) — шахіст.
 Азмайпарашвілі Шалва Ілліч (1903—1957) — композитор і диригент.